Pfarrkirche Marbach steht für:

 Pfarrkirche Marbach am Walde, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Pfarrkirche Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich